Petelinje (Dol pri Ljubljani), een plaats in de Sloveense gemeente Dol pri Ljubljani
 Petelinje (Pivka), een plaats in de Sloveense gemeente Pivka